Bateman steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bateman (Texas), im Bastrop County
 Bateman (Wisconsin), im Chippewa County
 Bateman Place, im Shasta County, Kalifornien
 Batemantown, im Knox County, Ohio

Personen:
 Allan Bateman (* 1965), englischer Rugby-Union-Spieler
 Angus John Bateman (1919–1996), englischer Genetiker, Begründer des Bateman-Prinzips
 C. Donald Bateman (* 1932), kanadisch-US-amerikanischer Ingenieur
 Charles Bateman (1922–2004), US-amerikanischer Jazzpianist
 Colin Bateman (* 1962), nordirischer Schriftsteller
 Doug Bateman (* 1954), US-amerikanischer Rennrodler
 Ed Bateman († 2015), australischer Mediziner, Unternehmer und Philanthrop
 Edgar Bateman Jr. (1929–2010), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Ephraim Bateman (1780–1829), US-amerikanischer Politiker
 Gabriel Bateman, US-amerikanischer Kinderdarsteller und Schauspieler
 Harry Bateman (1882–1946), britischer Mathematiker
 Herbert Bateman (1887–1970), britischer Porträtist
 Herbert H. Bateman (1928–2000), US-amerikanischer Politiker
 Hester Bateman (1709–1794), britische Silberschmiedin
 H. M. Bateman (1887–1970), australischer Cartoonist
 Ian Bateman (* 1961), britischer Umweltökonom
 James Bateman (1811–1897), britischer Gärtner und Orchideenforscher
 James Bateman (Maler) (1893–1959), britischer Künstler
 Jason Bateman (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Justine Bateman (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Kate Josephine Bateman (1842–1917), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary K. Bateman (verheiratete Mary Flaxman), englische Badmintonspielerin
 Paul Bateman (1919–2012), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul Bateman (Musiker), britischer Komponist und Arrangeur
 Phil Bateman (* 1961), britischer Radrennfahrer
 Rashod Bateman (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ray Bateman, Jr. (1955–1990), US-amerikanischer Rennrodler
 Robert Bateman (1842–1922), englischer Künstler, Illustrator, Bildhauer und Gelehrter
 Robert McLellan Bateman (* 1930), kanadischer Maler
 Sarah Blake Bateman (* 1990), isländische Schwimmerin
 Steve Bateman (* 1960/1961), englischer Squashspieler
 Talitha Bateman (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Thelwyn Bateman (* 1944), britische Sprinterin, Mittel- und Langstreckenläuferin
 Thomas Bateman (1778–1821), britischer Mediziner (Dermatologe)
 Tom Bateman (* 1989), britischer Schauspieler
 Victory Bateman (1865–1926), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin

Fiktive Personen:
 Patrick Bateman, Antiheld und Ich-Erzähler des Romans American Psycho von Bret Easton Ellis

Sonstiges:
 Bateman Brook, Fließgewässer im Coos County, New Hampshire
 Bateman Slough, Fließgewässer im Decatur County, Tennessee
 Bateman Lake, See im St. Mary Parish, Louisiana
 Bateman Drain, Kanal im Jackson County, Michigan
 Bateman Canyon Mine, Mine im Lander County, Nevada
 Bateman Lake Gas and Oil Field, Öl- und Gasvorkommen im St. Mary Parish, Louisiana
 Bateman Oil Field, Ölfeld im Bastrop County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bateman Agriculture and Development Company, in Sandy, Utah, ID-Nr. 96000888
 Bateman Hotel, in Lowville, New York, ID-Nr. 94000046
 Bateman-Griffith House, in Clarendon, Arkansas, ID-Nr. 84000184

Siehe auch:
 Baron Bateman
 Bateman-Prinzip
 Bateman-Funktion
 Bateman Island
 Bateman’s
 Batman
 Bettman